Чемпионат Европы по академической гребле 1947 года - первый послевоенный Чемпионат Европы по академической гребле.  Был проведен 1947 году в 
Люцерне, Швейцария, на озере Ротзе. Соревнования были только среди мужчин, они соревновались во всех семи олимпийских классах лодок (M1x, M2x, M2-, M2+, M4-, M4+, M8+), и в них приняли участие 15 стран. Это был второй раз, когда регата проходила на Ротзе. Предыдущая регата была в 1934 году.

Медальный зачет

Примечания 

Чемпионаты Европы по академической гребле
Чемпионаты Европы в Швейцарии
Чемпионаты Европы в 1947 году